Джеймс Хантер Харви Пири (; 10 декабря 1878 — 27 сентября 1965) — шотландский врач XX века, член Эдинбургского королевского общества, член , бактериолог, специалист по выращиванию орхидей и филателист. Пири назвал род бактерий Listeria в честь Джозефа Листера. В честь самого Пири назван , а в честь его жены — . Свои произведения Пири подписывал как J. H. H. Pirie.

Биография 

Харви Пири родился в Глазго в семье доктора Джона Пири по адресу: Элмбанк Кресент, 26.

Пири получил свою первую медицинскую степень бакалавра медицины и бакалавра хирургии в Университете Глазго в 1902 году. С 1902 года по 1904 год Пири участвовал в Шотландской национальной антарктической экспедиции на бывшем китобойном судне  под командованием Уильяма Спирса Брюса в качестве хирурга и геолога. Это означало пребывание большей части 1903 года на временной базе на Южных Оркнейских островах.

Пири окончил аспирантуру в Эдинбургском университете и получил степень доктора медицины в 1907 году, защитив диссертацию на тему: «О более мелких полигональных клетках серого вещества спинного мозга» ().

В 1908 году он был избран членом Эдинбургского королевского общества. Его рекомендовали , ,  и .

Позже он занимался частной медицинской практикой в Шотландии. В 1913 году он начал работать бактериологом в  в Кении и занимал должность заместителя директора  в Йоханнесбурге с 1926 по 1941 год.

Вклад в филателию 
Пири был известным филателистом и специализировался в области полярной филателии. В течение тридцати шести лет он был редактором «Южноафриканского филателиста» () и написал важные труды о почтовых марках Свазиленда и Ниёве Републик. Он был удостоен чести подписать «Список выдающихся филателистов» в 1948 году и в том же году — «».

Избранные труды 
 , Pirie J. H. H. Abstracts of recent literature: Medical jurisprudence // . — 1911 (vol. 6, p. 71—75); 1911 (vol. 7, p. 88—93); 1912 (vol. 8, p. 82—87); 1912 (vol. 9, p. 90—94); 1913 (vol. 10, p. 178—181).
  — .
 
 
  — .
  — .

См. также 
 История почты и почтовых марок Британской антарктической территории
 Шотландская национальная антарктическая экспедиция
  (вид морских глубоководных рыб, названный в честь Пири)
  (вид морских улиток, названный в честь Пири)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Коллекция Джеймса Хантера Харви Пири.
 Краткая биография его жены Мейбл. 

Члены Эдинбургского королевского общества
Филателисты Великобритании
Лауреаты Списка выдающихся филателистов
Полярная почта и филателия